La primavera romana della signora Stone (The Roman Spring of Mrs. Stone) – romanzo breve di Tennessee Williams del 1950
La primavera romana della signora Stone (The Roman Spring of Mrs. Stone) –  film del 1961 diretto da José Quintero
La primavera romana della signora Stone (The Roman Spring of Mrs. Stone) –  film per la televisione del 2003 diretto da Robert Allan Ackerman